Дуань Інін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Аріна Родіонова.

Пен Шуай виграла титул, у фіналі перемігши Нао Хібіно з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Пеангтарн Пліпич

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Jiangxi International Women's Tennis Open, жінки, одиночний розряд
2017, жінки, одиночний розряд